Guaraciabensi – abitanti di Guaraciaba (Minas Gerais)
Guaraciabensi – abitanti di Guaraciaba (Santa Catarina)
Guaraciabensi – abitanti di Guaraciaba do Norte